Śankara (Śānkara) jest terminem odnoszącym się do hinduizmu. Posiada kilka znaczeń:

Adi Śankara – indyjski mędrzec i reformator tradycji wedyjskiej oraz bramińskiej, uznawany za twórcę współczesnego hinduizmu. 
 Śankara – jedna z 64 form kultowych Boga Rudra-Śiwa znanego jako Bhairawa, władcy czasu śmierci i końca cyklu czasu (epoki, jugi). Także jako imię Boga Śiwa w znaczeniu zwierzchnika rudrów - siedmiu lub jedenastu duchów władających mocami przyrody. 
 Śankara – popularne współczesne hinduskie imię o znaczeniu wykładanym najczęściej jako "pokój", "szczęście", "szczęśliwy", "pomyślny", "dawca szczęścia", "dawca łaski" lub "przynoszący zbawienie".

Śiwa